Hermannschlag bezeichnet

die Gemeinde Heřmanov u Křižanova, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
den Ortsteil Kuří der Gemeinde Benešov nad Černou, Okres Český Krumlov, Tschechien